Stücklen ist der Familienname verschiedener Personen: 

 Daniel Stücklen (1869–1945), deutscher Politiker (SPD), MdR 

 Heinz Stücklen (1921–2007), deutscher Arzt und Berliner Kommunalpolitiker (SPD)
 Hildegard Stücklen (1891–1963), deutsch-US-amerikanische Physikerin
 Richard Stücklen (1916–2002), deutscher Politiker (CSU), MdB, Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen (1957–1966), Präsident des Deutschen Bundestages (1979–1983)